Рафаел Лара Грахалес има више значења:

 Рафаел Лара Грахалес (Нопалукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Рафаел Лара Грахалес (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику